Гавар-бати (также: говари, нарсати) — один из дардских языков. Распространён в нескольких деревнях афганской провинции Кунар и прилегающих районах Пакистана (округ Читрал).

По данным Ethnologue, число носителей составляет около 9500 человек, из них около 8000 — в Афганистане, 1500 — в Пакистане. Многие носители владеют языком пушту.

Алфавит:

Примечания 

Дардские языки
Языки Афганистана
Языки Пакистана